Прва лига СР Југославије у фудбалу у сезони 2001/02. је било десето такмичење организовано под овим именом од стране Фудбалског савеза СР Југославије. 

Најбољи стрелац првенства је био Зоран Ђурашковић (Младост Лучани), који је постигао 27 голова.

Састав Прве лиге СР Југославије у сезони 2001/02.

Табела

Резултати 
Домаћини су наведени у левој колони.

Листа стрелаца

Резултати клубова прве лиге СР Југославије у европским такмичењима 2001/02.

Референце

Спољашње везе 
 Прва лига СР Југославије - сезона 2001/02 на rsssf.com

С
Сезона 2001/02. у југословенском фудбалу